Qigong peut correspondre à :
 qi gong, une pratique traditionnelle chinoise impliquant des mouvements accompagné d'une respiration contrôlée ;
 Qigong, un astérisme en astronomie chinoise.
 Qi Gong (1912-2005), calligraphe chinois et sinologue.